Lista dei faraoni
Impero achemenide
Dinastia macedone dell'Egitto (323-305 a.C.)
Dinastia tolemaica (305-30 a.C.)
Governatori romani d'Egitto, inclusi i governatori durante l'Impero bizantino (30 a.C.-640)
Governatori dell'Egitto islamico:
Califfato dei Rashidun (640-658)
Omayyadi (659-750)
Abbasidi (750-868)
Dinastia tulunide (868-905)
Abbasidi (905-935)
Dinastia ikhshidide (935-969)
Dinastia fatimide (969-1171)
Ayyubidi (1171-1252)
Sultanato mamelucco (1250-1517)
Dinastia Bahri (1250-1382)
Dinastia burji (1382-1517)
Eyalet d'Egitto: Governatori dell'Egitto ottomano (1517-1867)
Chedivato d'Egitto: Chedivè d'Egitto (1867-1914)
Sultanato d'Egitto: Sultani d'Egitto (1914-1922)
Regno d'Egitto: Re d'Egitto (1922-1953)
Repubblica d'Egitto: Presidenti dell'Egitto (1953-1958)
Repubblica Araba d'Egitto (1958-1961)
Repubblica d'Egitto: Presidenti dell'Egitto (dal 1961)

Pagine correlate 
Governatori coloniali dell'Egitto (1883-1936)